Schwirblienen ist ein ostpreußischer Ortsname:
 Schwirblienen, 1938 bis 1946 Mühlenhöh, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, jetzt: Bobry (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Schwirblienen, historischer Name des Dorfes Endruhnen, 1938 bis 1946 Bruchlage, Kreis Pillkallen/Schloßberg: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland